Mus puede referirse a:

 Mus (juego), un juego de cartas español originario del País Vasco.
 Mus (animal), género de roedores que incluye al ratón común.
 Mus (Mus), subgénero de dicho género de roedores.
 Mus (Gard), población de Francia.
 Muş, ciudad de Turquía.
 Provincia de Muş, provincia de Turquía.

Acrónimos 
 Mecanismo Único de Supervisión

Autores de nombres científicos 
 Mus - Maurici Mus fl. 1987